Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд 2002 года — 15-й турнир национальных сборных, финальная часть которого проходила с 28 сентября по 13 октября 2002 года в 6 городах Аргентины с участием 24 команд.

Аргентина второй раз была хозяйкой мирового первенства — впервые сильнейшие сборные мира играли здесь в 1982 году. Сборная Бразилии, в финале X чемпионата мира во дворце спорта «Луна-парк» Буэнос-Айреса проигравшая команде СССР, спустя 20 лет в том же зале взяла реванш у её правопреемницы — сборной России. На пути к первому в истории титулу чемпионов мира бразильцами также были обыграны другие сильнейшие сборные конца XX — начала XXI века: в четвертьфинале — победитель трёх предыдущих мировых первенств сборная Италии, а в полуфинале — олимпийские чемпионы Сиднея-2000 и чемпионы Европы волейболисты Югославии.

Наивысшего достижения в своей истории также добилась сборная Франции, ставшая бронзовым призёром чемпионата. Обладателем самых престижных индивидуальных наград — самому ценному и самому результативному игроку — стал капитан сборной Аргентины Маркос Милинкович.

72 матча финальной части чемпионата мира посетило более 330 000 зрителей.

Отборочные игры 

Сборные Аргентины как команда страны-организатора и Италии как победитель предыдущего чемпионата мира, были освобождены от отборочного турнира. За оставшиеся 22 путёвки боролись сборные из 61 страны мира. Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира прошла 5 октября 2001 года в Буэнос-Айресе.

Финальный турнир 
24 финалиста чемпионата мира были разбиты на 6 групп. По две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из занявших третьи места с наилучшими показателями вышли во второй этап. По его итогам определились восемь сборных, которые продолжили борьбу по системе с выбыванием.

Арены 

 Буэнос-Айрес — Luna Park (вмещает 10 000 зрителей)
 Кордова — Orfeo (10 500)
 Санта-Фе — Club Unión (5 000)
 Сальта — Delmi (10 000)
 Сан-Хуан — Aldo Cantoni (7 000)
 Мар-дель-Плата — Malvinas Argentinas (6 500)

Первый групповой этап

Группа A 

Буэнос-Айрес 
28 сентября

Сан-Хуан 
29 сентября

30 сентября

1 октября

Группа B 

Санта-Фе 
29 сентября

30 сентября

1 октября

Группа C 

Буэнос-Айрес 
29 сентября

30 сентября

1 октября

Группа D 

Мар-дель-Плата 
29 сентября

30 сентября

1 октября

Группа E 

Кордова 
29 сентября

30 сентября

1 октября

Группа F 

Сальта 
29 сентября

30 сентября

1 октября

Второй групповой этап

Группа G 

Буэнос-Айрес 
4 октября

5 октября

6 октября

Группа H 

Кордова 
4 октября

5 октября

6 октября

Группа J 

Санта-Фе 
4 октября

5 октября

6 октября

Группа К 

Сальта 
4 октября

5 октября

6 октября

Плей-офф

1/4 финала 
9 октября
Буэнос-Айрес

Кордова

1/2 финала 
10 октября
Кордова

11 октября
Буэнос-Айрес

Матч за 3-е место 
12 октября
Буэнос-Айрес

Финал

Утешительный турнир

1/2 финала за 5—8-е места 
10 октября
Кордова

11 октября
Буэнос-Айрес

Матч за 7-е место 
12 октября
Буэнос-Айрес

Матч за 5-е место 
13 октября
Буэнос-Айрес

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 
Игроки команд, участвовавших в плей-офф

 Атака (процент эффективности)
  Андре — 48,99
  Налберт — 38,24
  Павел Абрамов — 37,78
  Сергей Тетюхин — 36,75
  Мариос Гиурдас — 36,09
 Блок (очки в среднем за сет)
  Жуан Жозе — 0,83
  Андрей Егорчев — 0,78
  Иван Милькович — 0,63
  Андрия Герич — 0,63
  Оливье Киффер — 0,63

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Франс Гранворка — 0,40
  Маркос Милинкович — 0,38
  Густаво — 0,29
  Энрике — 0,26
  Жиба — 0,26
 Защита (диги в среднем за сет)
  Юбер Энно — 2,40
  Стефан Антига — 1,80
  Пабло Меана — 1,65
  Сержио — 1,38
  Евгений Митьков — 1,36

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Маурисио — 8,32
  Василеос Курнетас — 7,82
  Нуну Пинейру — 7,54
  Хавьер Вебер — 6,38
  Никола Грбич — 6,23
 Приём (процент позитивного приёма)
  Пабло Меана — 74,77
  Мануэл Силва — 68,18
  Сержио — 67,52
  Евгений Митьков — 65,64
  Юбер Энно — 64,29

Интересные факты 
 Помимо призёров чемпионата, наивысшего для себя достижения на чемпионатах мира добилась сборная Португалии, занявшая 8-е место. До этого португальцы лишь раз играли в финальном турнире чемпионатов мира — в Париже-1956, где классифицировались 15-ми. К успеху португальскую команду привёл кубинский тренер Хуан Диас. Его соотечественники, напротив, выступили в Аргентине как никогда плохо: после «бронзы» предыдущего мирового первенства, добытой, кстати, под руководством Диаса, сборная Кубы на сей раз разделила с шестью командами последнее место. Причиной невыразительного выступления кубинцев стало то, что в конце 2001 года шестеро волейболистов сборной покинули её расположение, сбежав в Италию.
 Самыми возрастными игроками чемпионата стали связующий сборной Италии Фердинандо Де Джорджи, отметивший в ходе соревнований свой 41-й день рождения, и 39-летний центральный блокирующий сборной Аргентины Уго Конте. Для обоих волейболистов этот чемпионат был четвёртым в карьере, причём Конте впервые выступил на мировом первенстве 1982 года — тогда сборная Аргентины (также игравшая дома) стала бронзовым призёром. Одним из партнёров Конте по той сборной был Карлос Гетселевич, тоже приехавший на чемпионат мира-2002, но уже в качестве главного тренера аргентинской команды.
 Немало приключений выпало на долю сборной России. Проиграв сборной Греции отборочный турнир в Бурсе, россияне попали на чемпионат мира лишь благодаря лучшему соотношению партий среди семи сборных, также занявших в отборочных группах вторые места. В Аргентине подопечные Шипулина едва не подтвердили «случайность» присутствия среди 24 сильнейших команд мира, проиграв на старте два матча подряд. Для того, чтобы выйти из группы, в заключительный день первого группового этапа россиянам требовалось обыграть в трёх сетах Тунис и надеяться на «сухие» победы Италии над Канадой и США над Венесуэлой. Итальянцы и американцы сыграли именно так, как было нужно России, а вот сами россияне едва не упустили третий сет в игре с африканцами — Тунис вёл в счёте 20:18, и если бы не Андрей Егорчев, три раза подряд закрывший блоком атаки соперника, сборная России наверняка бы отправилась домой.
 Вместо этой беды едва не последовала беда всамделишная. Самолёт, на котором россияне летели в Кордову, где должны были пройти матчи второго группового этапа, попал в зону турбулентности. Как выяснилось позднее, авиадиспетчер, получивший сообщение о неблагоприятных погодных условиях, вообще не должен был выпускать лайнер из аэропорта Буэнос-Айреса. К счастью, всё обошлось. В дальнейшем сборная России провела несколько непростых матчей и дошла до финала, где проиграла Бразилии. Олимпийский чемпион Барселоны-1992 Джоване, принёсший своей сборной 15-е очко в пятой, решающей, партии непосредственно с подачи, поставил точку под этим интереснейшим чемпионатом.

См. также 
Чемпионат мира по волейболу среди женщин 2002

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира-2002 среди мужских команд на сайте FIVB
 Последние минуты финала чемпионата мира-2002 (видео)

2002 год в волейболе
Чемпионаты мира в Аргентине
Международные соревнования по волейболу в Аргентине
Спорт в Аргентине в 2002 году